Gorges kan syfta på:
 Gorges, Loire-Atlantique
 Gorges, Manche
 Gorges, Somme